La pronunciació [fέliks] conviu amb la [fέlis], que el diccionari considera que es fa servir "més correntment". Quan el nom va seguit de paraula començada amb vocal, es pronuncia sempre africada la x final. Té la variant Feliu.

 Biografies
 Sant Fèlix
 Fèlix I, Papa
 Fèlix II, Papa
 Fèlix III, Papa
 Fèlix IV, Papa
 Fèlix V, antipapa
 Antoni Fèlix, procurador romà de Judea.
 Bul·la Fèlix, cap de bandits italià del   i començament del III
 Flavi Fèlix, poeta africà de finals del segle V 
 Leli Fèlix, jurista romà
 Fèlix Magnuts, deixeble i amic de Sidoni Apol·linar 
 Marc Minuci Fèlix, jurista romà 
 Sextili Fèlix, militar romà 
 Fèlix d'Urgell, bisbe d'Urgell cap dels adopcionistes.
 Fèlix, bisbe de València
 María Fèlix, actiu mexicana
 Anne Desiderie Félix, pintora francesa
 Joseph Celestine Félix, sacerdot francès
 Eugene Felix, pintor austríac
 Hugh Felix, compositor austríac
 Jan Felix, geòleg alemany
 Francisco Félix, Teòleg madrileny
 Simon Felix, teòleg alemany
 Juan Félix de la Encarnación, religiós castellà
 Fèlix Millet, diversos personatges.
 Literatura:
 Fèlix (llibre), nom alternatiu del llibre de les meravelles de Llull.
 Félix Marte de la Hircania, llibre de cavalleria castellà.
 Geografia:
 Felix, municipi d'Almeria.
 Félix (Brasil), serralada de Brasil, Rio Grande do Norte.
 Monestir de Sant Fèlix, monestir a Còrdova.